Barrundia ist der Name

 des Ortes Barrundia (Álava) in der baskischen Provinz Álava

Barrundia ist der Familienname folgender Personen:

 José Francisco Barrundia y Cepeda (1787–1854), zentralamerikanischer Präsident
 Juan Nepomuceno Barrundia Cepeda († 1854), zentralamerikanischer Präsident